Тексистепек има више значења:

 Општина Тексистепек (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тексистепек (Тексистепек, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику